

Geografia

Italia 
 Lamone – fiume (Emilia-Romagna, Toscana)
 Lamone – vulcano dell'apparato Vulsinio (Lazio)
 Riserva naturale parziale Selva del Lamone – area naturale protetta nella provincia di Viterbo (Lazio)

Svizzera 
 Lamone – comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)